Bahia Honda Key, in de Amerikaanse staat Florida
 Bahia Honda (Cuba), in de provincie Pinar del Río